Zöllner steht für:
 Zöllner (Beruf)
 Zöllner (Familienname) (Zoellner), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zöllner (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Siehe auch:

 Zollner